«Пульс 2: После жизни» () — американский фильм ужасов, выпущенный сразу на DVD, сиквел к картине 2006 года, «Пульс». Режиссёр и автор сценария — Джоэль Сойссон, сценарист картины «Горец: Конец игры», и сценарист и режиссёр фильмов «Пророчество 4: Восстание» и «Пророчество: Покинутые». Сойссон также написал и снял третью часть сериала — «Пульс 3: Вторжение».

Сюжет 
Стивен и его дочь Джастин спаслись от ужасного призрака самого близкого им человека — жены Стивена и матери Джастин, Мишель. Стивен с дочерью живут в изоляции от мира и больших городов в маленькой хижине. Вскоре к ним присоединяется возлюбленная Стивена, Марта, которую начинает преследовать мёртвая Мишель через электронные письма. Стивен отсылает ответ Мишель, и вскоре её призрак появляется в хижине — она убивает Марту, а Стивену и Джастин удаётся сбежать.

По дороге они встречают человека, одетого в красное — под прицелом ружья, Стивен отвозит незнакомца в магазин электронных товаров, где он ищет компьютерный процессор, с помощью которого он надеется спасти мир от смертельного Интернета-вируса. Позже незнакомец отдаёт им красную ленту, и отец с дочерью продолжают своё опасное путешествие. По дороге они делают привал и засыпают. Проснувшись посреди ночи, Стивен обнаруживает, что Джастин пропала. Отец спасает девушку от призрака Мишель, и они возвращаются к машине.

На следующее утро Стивен и Джастин встречают автобус, направляющийся в человеческий лагерь, изолированный от электроники. Они пытаются догнать машину, но неожиданное появление Мишель заставляет отца пожертвовать своей жизнью ради спасения дочери. Однако его душу забирает не Мишель, а призрак Марты. Джастин же, благополучно добирается до лагеря.

В ролях 
 Тодд Гибенхейн — Человек в красном / Томас Зигель
 Дайана Айяла Голднер — Миссис Соренстрам
 Рейчел Робинсон — Элли Виктем
 Джорджина Райланс — Мишель
 Доди Браун — Элли Фэнтом
 Джейми Бамбер — Стивен
 Энди Мартин — Самоубийца
 Клаудия Тэмплтон — Лиза
 Ли Гарлингтон — Тётя Кармен
 Карли Скотт Коллинз — Джастин
 Боти Блисс — Марта
 Робин МакГи — Хатч
 Грант Джеймс — Дядя Пит
 Винсент Райс — Призрак в магазине
 Кент Джад Бернард — Посетитель на заправке

Съёмки 
Большая часть заднего плана картины — фотографии, которые использовали вместо декораций.

Отзывы 
Картина получила крайне негативные отзывы, в основном недовольство высказывалось в адрес персонажа Мишель, которая вызывала антипатию у зрителей.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Фильмы ужасов, выпущенные сразу на видеоносителях
Фильмы ужасов 2008 года
Фильмы ужасов США
Сиквелы фильмов ужасов
Фильмы США 2008 года